Volksaufklärungsministerium nennt man:
 Ministerium für Volksaufklärung (Russland), Schul- und Hochschulministerium in Sankt Petersburg
 Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP), Deutsches Reich 1933–1945
 Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, Norwegen 1940–1945

Siehe auch:
 Informationsministerium
 Ministerium für Volksbildung